Le Schlittschuh Club Unterseen-Interlaken est un club de hockey sur glace de Matten bei Interlaken en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1964.

Palmarès 
 1re ligue
 Champion en 2004-2005

 2ème ligue
 Champion en 1981-1982
 Champion en 1983-1984
 Champion en 1991-1992

Lien externe 
  Site officiel

Unterseen